King City fait référence aux localités :

 King City, située dans la province de l'Ontario ;

 King City, située dans l'État du Californie ;
 King City, située dans l'État du Missouri ;
 King City, située dans l'État de l'Oregon.

Homonymie de localités aux États-Unis